Даннмарі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Даннмарі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Даннмарі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн